Lee Hills, giornalista statunitense, direttore ed editore del Miami Herald
Lee Hills, calciatore britannico